La mairie de Badajoz est l'une des quatre administrations publiques ayant une responsabilité politique dans la ville de Badajoz, avec l'Administration Générale de l'État Espagnol, le Gouvernement Régional d'Estrémadure et le Députation provinciale de Badajoz.

Depuis 1979, ses dirigeants politiques sont élus au suffrage universel par les citoyens de Badajoz ayant le droit de vote, lors d'élections organisées tous les quatre ans.

Le maire actuel est Ignacio Gragera Barrera, de Ciudadanos. L'équipe du gouvernement local est composée de représentants de Ciudadanos et du Partido Popular. La corporation compte également des représentants du PSOE et de Unidas Podemos, ainsi qu'un conseiller non inscrit.

L'hôtel de ville est situé sur la Plaza de España de Badajoz, à côté de la cathédrale de San Juan Bautista.

Compétences 
La mairie est l'organe qui a le plus de pouvoirs et de fonctionnaires dans la ville, car il réglemente la vie quotidienne des citoyens, et des questions importantes telles que l'urbanisme, les transports, la perception des impôts municipaux, la gestion de la sécurité routière à travers la Police locale, l'entretien des voies publiques (asphaltage, nettoyage...) et des jardins.

Elle est également responsable de la construction d'équipements municipaux tels que les jardins d'enfants, les centres sportifs, les bibliothèques, les maisons de retraite et les logements sociaux.

Économie municipale 
La séance plénière de la mairie de Badajoz a approuvé le 15 août 2020 les budgets municipaux pour 2020, qui s'élèvent à 112 millions d'euros, soit 6% de plus que les comptes précédents.

Gouvernement municipal 
L'équipe du gouvernement local du conseil municipal de Badajoz est composée de 10 conseillers élus au suffrage universel. La plus haute autorité est le maire de Badajoz, suivi de 9 adjoints principaux qui, en plus d'occuper un poste de conseiller, participent aux délibérations et approuvent les accords conclus au sein du conseil du gouvernement local. Actuellement, 4 autres conseillers dirigent également des conseils à partir desquels ils gèrent différents domaines de la vie publique.

Le tableau suivant présente les personnes qui font partie de l'équipe gouvernementale ou qui sont en charge d'un conseil au cours de la législature actuelle et jusqu'à la tenue des prochaines élections, prévues au printemps 2023.

Conseillers 

La mairie de Badajoz est composé de 27 conseillers, élus au suffrage universel tous les quatre ans.

La répartition actuelle des conseillers, à l'issue des élections organisées en mai 2019, est la suivante :

 PSOE : 12 conseillers
 Partido Popular : 9 conseillers
 Ciudadanos : 4 conseillers
 Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo-Por Badajoz : 1 conseillère
 Non-inscrit : 1 concejal

Élections municipales 
Depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne, sept élections municipales ont été organisées pour élire les conseillers du conseil municipal de Badajoz.

Données des élections du 27 mai 2007 et comparaison avec les élections précédentes :

 (*) Les votes correspondent aux PP-EU qui étaient unis lors de ces élections.
 (**) Les votes correspondent aux IU-SIEX qui étaient unis lors de ces élections.
 (***) Les votes correspondent à IU-LV qui étaient unis lors de ces élections.
 (****) Les votes correspondent à AP.
 (*****) Partis qui ont obtenu des voix, mais pas de conseillers :
 1979: CC-UCD; MCC; PSAN; PTC; COM; DSCC; LCR.
 1983: CDS; PCC; CLLP; PST; FE-JONS; PORE.
 1987: IU; EU; PDP; PH.
 1991: CDS; EU.
 1995: EU-CREX-PRE; FE-I.
 1999: LV; PREX-CREX; SIEX; EU; PH.
 2003: LV; EU; PH; DN.
 2007: BT; LVE; PH

Maires 

Depuis la fondation de Badajoz par Ibn Marwan en 875, la ville a connu de nombreux maires. Le premier maire (Emir) de la ville était Sabur Sabur al-Amiri, qui a exercé ses fonctions pendant neuf ans entre 1013 et 1022.

Parmi les maires, Carlos Witte y Pau, José María Lópezy Rastrollo, Fernando Calzadilla Maestre, Antonio Masa Campos, Manuel Rojas Torres et Miguel Ángel Celdrán Matute sont entrés dans l'histoire.

Maires démocrates de la ville depuis 1979 :

Voir aussi 
 Badajoz,
 Députation provinciale de Badajoz,
 Gouvernement d'Estrémadure,
 Histoire de Badajoz,
 Maires de Badajoz.

Lien externe 
 .

Badajoz
Mairie en Espagne